Het Europees kampioenschap curling voor vrouwen 2019 werd van 16 tot en met 23 november 2019 gehouden in Helsingborg, Zweden. Het gastland prolongeerde haar titel van 2018. Zweden won de finale met 5-4 van Schotland, en won zo een eenentwintigste Europese titel.

De C-divisie was al in Brașov, Roemenië afgewerkt van 13 tot 17 april 2019.

A-divisie

Groepsfase 

WK-kwalificatie: Estland en Noorwegen plaatsten zich voor het mondiaal WK-kwalificatietoernooi in januari 2020 in Finland, samen met Italië en Turkije uit de B-divisie en gastland Finland. Daarin zouden Italië en Zuid-Korea zich plaatsen voor het WK 2020.

Omdat wegens de COVID-19-pandemie de Europese- en de wereldkampioenschappen uiteindelijk werden afgelast in 2020, werd dit het WK 2021.

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Play-offs 

Italië en Turkije plaatsten zich voor de A-divisie van het EK 2020. Vanwege de COVID-19-pandemie zou dat het Europees kampioenschap 2021 worden.

WK-kwalificatie: Italië en Turkije plaatsten zich ook voor het mondiaal WK-kwalificatietoernooi in januari 2020 in Finland, samen met Noorwegen en Estland uit de A-divisie en gastland Finland. Ook Australië, Korea en Mexico deden daaraan mee. Daarin zouden Italië en Zuid-Korea zich plaatsen voor het WK 2021.

C-divisie

Groepsfase

Play-offs 

Wit-Rusland en Slowakije plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
 Resultaten EK 2019

2019
Curling in 2019
Curling
Sport in Helsingborg